Choiseul steht für:

 eine Gemeinde im französischen Département Haute-Marne, siehe Choiseul (Haute-Marne)
 eine Provinz der Salomonen, siehe Choiseul (Provinz)
 eine Insel der Salomonen, siehe Choiseul (Insel)
 einen Ort auf St. Lucia, siehe Choiseul (St. Lucia)
 das Quarter Choiseul auf St. Lucia, siehe Choiseul (Quarter)
 eine Ladenpassage in Paris, siehe Passage de Choiseul

Personen
 Antoine-César de Choiseul-Praslin (1756–1808), französischer Militär und Politiker
 Antoine Clairiard de Choiseul de Beaupré (1707–1774), französischer Kardinal der katholischen Kirche
 César de Choiseul, 1er duc de Choiseul (1598–1675), französischer Aristokrat, Soldat und Marschall von Frankreich
 César Gabriel de Choiseul-Praslin (1712–1785), französischer Staatsmann
 César III. Auguste de Choiseul de Plessis-Praslin (1637–1705), französischer Aristokrat, Soldat und Maréchal de camp
 Charles de Choiseul, marquis de Praslin (1563–1626), französischer Adliger, Marschall von Frankreich
 Charles Théobald de Choiseul-Praslin (1805–1847), französischer Adliger
 Claude de Choiseul-Francières (1632–1711), französischer General
 Étienne-François de Choiseul (1719–1785), französischer Staatsmann
 François-Joseph de Choiseul-Beaupré (1650–1711), französischer Seeoffizier und Kolonialadministrator
 Jacques Philippe de Choiseul-Stainville (1727–1789), Marschall von Frankreich
 Léopold-Charles de Choiseul-Stainville (1724–1774), Fürsterzbischof und Regent von Cambrai
 Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier (1752–1817), französischer Diplomat und Althistoriker

Siehe auch:
 Haus Choiseul
 Herzog von Choiseul